Sloboda se pored osnovnog značenja može odnositi i na:

 Sloboda (novine)

Fudbalski klubovi

Film 
 Uslovna sloboda

Filozofija 
 Slobodna volja — stanje u kojem su misli i ponašanje neke osobe određeni sopstvenom voljom, a ne spoljašnjim činiocima

Ljudi 
 Sloboda Mićalović — srpska glumica
 Sloboda Trajković — student hemije i verenica Lole Ribara.

Prava 
 Građanske slobode — osnovna građanska prava

Slogani 
 Sloboda, jednakost, bratstvo — moto Francuske revolucije

Spomenici 
 Sloboda (spomenik) — spomenik na Iriškom vencu
 Kip slobode — spomenik u Njujorku

Kompanije 
 Sloboda Čačak